La expresión Premiership de Inglaterra (en inglés English Premiership) puede referirse a cualquiera de estas competiciones deportivas:
 Premier League de fútbol;
 Premiership Rugby de Rugby.